Shanghai Pudong (stadsdeel), een deel van de stad Shanghai
Luchthaven Shanghai Pudong, de luchthaven van diezelfde stad